Quelque chose de bizarre () — пісня Жан-Жака Гольдмана, записана в 1981 році.  Увійшла до його першого студійного альбому «Démodé».

Про пісню 
Гітарна композиція «Quelque chose de bizarre» має характерні поп-рокові елементи тогочасся зі вкрапленнями мілізмів французького шансону. Темпову вокальну партію Жан-Жак супроводжує експресивним гітарним награванням та вокально-хоровим заспівом приспіву. Пісню переспівували: і сам автор, й інші французькі виконавці.

Фрагмент пісні 
Фрагмент пісні (перший куплет і приспів):
C'était mois de novembre, le samedi 17 au soir 
Dans ce coin de légende où les trains ne mênent nulle part 
La chaleur était pesante et le vent chaud incitait à boire 
Je suis descendu fourbu tout seul à la petite gare 
Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de bizarre 
Le silence pesant des enfants qui jouaient sur les trottoirs 
Les vieux assis sur leurs bancs avec leurs drôles de regards 
Qui brillaient étrangement, sans rien fixer ni sans rien voir 

C'était comme si les femmes et les hommes avaient fui tout à coup 
Un rayon de lune éclairait une orée dans la forêt 
Le chemin sentait la menthe, brume blanche jusqu'à mes genoux 
Quand j'ai entendu plus loin leurs chants graves qui me guidaient

Примітки

Посилання 
Композиція «Quelque chose de bizarre»  у виконанні Жан-Жака Гольдмана
Синопсис пісні на форумі вебресурсу Жан-Жака Гольдмана

Пісні Жан-Жака Гольдмана